Tractat d'Aranjuez (1752), signat pel Regne d'Espanya, el Sacre Imperi Romanogermànic i el Regne de Sardenya-Piemont
 Tractat d'Aranjuez (1777), pel qual s'estableixen els límits fronterers entre els territoris espanyol i francès a l'illa de la Hispaniola
 Tractat d'Aranjuez (1779), pel qual Espanya entra en la Guerra de la Independència dels Estats Units en suport de França
 Tractat d'Aranjuez (1780), conveni de pau i comerç signat entre Espanya i El Marroc
 Tractat d'Aranjuez (1801), pel qual Carles IV d'Espanya s'alia amb Napoleó Bonaparte en la seva lluita contra el Regne de la Gran Bretanya.

Aranjuez